Das Mixed der Wimbledon Championships 1913 war ein Tenniswettbewerb in London.

Beim ersten offiziellen Mixed-Wettbewerb in Wimbledon siegten Hope Crisp und Agnes Tuckey.

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Einzelnachweise 
 Turnierplan des Mixedwettbewerbs auf der Homepage des Turniers
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 183.

Mixed
1913